CJP peut désigner 
 Canadian Journal of Physics, revue canadienne de physique, créée en 1951 ;
 Centre des jeunes patrons
 Christian Jeanpierre (1965-), journaliste sportif français.